Furuya ist der Familienname folgender Personen:

 Keiji Furuya (* 1952), japanischer Politiker
 Furuya Kenzo (1895–1957), japanischer Generalmajor
 Furuya Kiyoshi (1878–1945), japanischer Generalleutnant und Leiter der japanischen Delegation in der IMKK (1920)
 Osamu Furuya, japanischer Kameramann
 Paul Yoshiyuki Furuya (1900–1991), japanischer Bischof
 Seiichi Furuya (* 1950), japanischer Fotograf
 Takashi Furuya (* 1936), japanischer Jazzmusiker
 Tōru Furuya (* 1953), japanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Usamaru Furuya (* 1968), japanischer Manga-Zeichner
 Furuya Yoshitaka (1879–1945), japanischer Politiker